Vänortsparken kan syfta på flera olika parker:

 Vänortsparken, Kalmar
 Vänortsparken, Lund
 Vänortsparken, Norrköping
 Vänortsparken, Södertälje
 Vänortsparken, Trelleborg
 Vänortsparken, Umeå